puede referirse a:

Línea Kobe (JR), apodo de uno de los tramos de la Línea Tōkaidō y la Línea San'yō (Osaka-Himeji)
Línea Kobe (Hankyu) (Umeda-Sannomiya)
Ruta 3 de la Autovía de Hanshin (Ruta de Kobe)